Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Li Fang e Dominique Monami che hanno battuto in finale Maja Murić e Pavlina Rajzlova 6–2, 6–1-

Teste di serie 

 Sandra Cecchini /  Silvia Farina (quarti di finale)
 Florencia Labat /  Virginia Ruano (primo turno)

 Petra Ritter /  Noëlle van Lottum (quarti di finale)
 Sandra Dopfer /  Maja Zivec-Skulj (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1993